Серге́й Ива́нович Иса́ев:
 Исаев, Сергей Иванович (1906—1986) — советский физик, основатель Полярного геофизического института.
 Исаев, Сергей Иванович (1901—1985) — селекционер плодовых культур.